Karthäuserhof ist der Name folgender Hofgüter:

 ehemaliger Karthäuserhof auf der Karthause in Koblenz
 Weingut Karthäuserhof in Trier